Dit artikel beschrijft de prestaties van de Duitse voetbalclub FC Bayern München in het seizoen 1998/99, waarin de club de titel en Ligapokal won en voor het eerst de finale van de UEFA Champions League bereikte.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Hoofdsponsor: Opel
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Bundesliga

Wedstrijden

Eindstand

Individuele prijzen

Afbeeldingen

Externe links
 Officiële site

1998
Duitse voetbalclub 1998/99